Hasselbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hasselbach (Dürre Holzminde) – vattendrag i  Niedersachsen, 
 Hasselbach, Altenkirchen – kommun i Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz, 
 Hasselbach, Hunsrück – kommun i Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz,